Ilija Gruev (1969), calciatore bulgaro
 Ilija Gruev (2000), calciatore bulgaro